

Михайловське сільське поселення — сільське поселення, Зирянський район, Томська область
 Михайловське сільське поселення — сільське поселення, Нерчинсько-Заводський район, Забайкальський край
 Михайловське сільське поселення — сільське поселення, Совєтський район, Марій Ел
 Михайловське сільське поселення — сільське поселення, Цівільський район, Чувашія